Corea del Sud
Distretto di Seo – distretto della città di Daejeon
Distretto di Seo – distretto della città di Gwangju
Distretto di Seo – distretto della città di Incheon
Distretto di Seo – distretto della città di Pusan
Distretto di Seo – distretto della città di Taegu